Osoby:
 Edward Apa (1917–1980) – polski aktor teatralny i filmowy
 Apa Sherpa (ur. ok. 1960) – nepalski himalaista
Miejsca:
 Apa – rzeka w Brazylii
Technika:
 HMAS „Apa” – okręt pomocniczy Royal Australian Navy w okresie II wojny światowej
 „Apa” – brazylijski niszczyciel typu Acre z okresu „zimnej wojny”